Enoch kan syfta på:

Personer 
Enoch Thulin (1881–1919), en svensk flygpionjär och industriledare

Geografi

Kanada 

 Stony Plain 135, reservat, Alberta,

USA 

 Enoch, Utah – en ort i Utah, Iron County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar